Die Saison 2003/04 der Bayernliga war die 59. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die zehnte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde die Amateure des TSV 1860 München mit einem Punkt Vorsprung auf die Amateure des 1. FC Nürnberg.

Die Abstiegsplätze belegten der Würzburger FV, der FC Bayern Hof und die SpVgg Landshut. Der 1. FC Passau schaffte in den Relegationsspielen mit den Vizemeistern der Landesliga Bayern den Klassenerhalt.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Bayern stiegen der FC Ingolstadt 04, der 1. FC Kötzting und der VfL Frohnlach als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsspiele qualifizierte sich der BCF Wolfratshausen als vierter Aufsteiger. Der Absteiger aus der Regionalliga Süd war der 1. FC Schweinfurt 05, der keine Regionalliga-Lizenz erhalten hatte. Die Bayernliga spielte in der folgenden Saison mit 19 Mannschaften.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Bayernliga 
Der Tabellen-15. der Bayernliga sowie die Vizemeister der drei Staffeln der Landesliga Bayern spielten nach Beendigung der Saison im K.O.-System zwei weitere Plätze in der Bayernliga aus. Die Sieger der beiden Spiele auf neutralem Platz qualifizierten sich für die Bayernliga.

In den Spielen trafen in Ingolstadt der Bayernliga-Vertreter 1. FC Passau auf den Vizemeister der Landesliga Staffel Nord, der 1. FC 01 Bamberg, und die Landesliga-Vizemeister der Staffeln Mitte, die SG Quelle Fürth, und Süd, der BCF Wolfratshausen, in Schwandorf aufeinander. Der BCF Wolfratshausen stieg als vierte Mannschaft in die Bayernliga auf und der 1. FC Passau verblieb in selbiger.

Weblinks 
 Bayernliga 2003/04 bei kicker.de

200304
Fußballsaison 2003/04